Defforey ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Defforey (1925–2006), französischer Unternehmer
 Jacques Defforey (1924–2000), französischer Unternehmer